Ранчос Нуевос има више значења:

 Ранчос Нуевос (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчос Нуевос (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчос Нуевос, Ранчо Нуево (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику